Graceland - residência oficial de Elvis Presley de 1957 até 1977
Graceland (álbum) - do cantor de rock estadunidense Paul Simon
Graceland (telessérie) - série de ação e drama policial, estrelada por Daniel Sunjata e Aaron Tveit

Desambiguação